Cegarra ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Cegarra (* 1989), venezolanischer Fotograf 
 José Cayetano Julia Cegarra (* 1979), spanischer Radrennfahrer